Ви́ктор Степа́нович Комаро́в:
 Комаров, Виктор Степанович (1893—1974) — российский музыкант, регент Патриаршего хора.
 Комаров, Виктор Степанович (1918—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.